Сансе́рг () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер. Входит в состав округа Бурж.

Код INSEE кантона — 1824. Всего в кантон Сансерг входят 18 коммун, из них главной коммуной является Сансерг.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 7 340 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сансерг на карте Франции
 Население коммун департамента Шер на сайте INSEE

Кантоны департамента Шер